Гран-при США 1963 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 6 октября 1963 года на трассе Уоткинс-Глен.

«Лотус» выставил третий автомобиль для дебютанта Формулы-1 Педро Родригеса. В команде «Reg Parnell Racing» стартовали местные гонщики Роджер Уорд и Хэп Шарп, а третьим гонщиком команды стал Мастен Грегори, заменивший травмированного на предыдущем этапе Криса Эймона. К постоянным участникам чемпионата присоединился канадец Петер Брокер, в первый и последний раз выведший на старт автомобиль марки «Стебро». Незадолго до старта на автомобиле Джима Кларка вышел из строя аккумулятор, из-за чего шотландец стартовал не со второго, а с последнего места. За победу в течение всей гонки боролись Грэм Хилл и Джон Сёртис, но поломка двигателя на автомобиле последнего позволила гонщику BRM одержать вторую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-6 Грэм Хилл

7-31 Джон Сёртис

32 Грэм Хилл

33-34 Джон Сёртис

35 Грэм Хилл

36-82 Джон Сёртис

83-110 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. В скобках показано общее количество набранных очков.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при США
1963 год в Нью-Йорке